Сен-Клу ():

 Сен-Клу — западный пригород Парижа.
 Сен-Клу — королевский дворец в пригороде Парижа.
 Парк Сен-Клу — один из самых популярных французских парков.